Чинні чемпіонки і перші сіяні Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі других сіяних Кару Брел і Лізель Губер. Ця перемога стала для них четвертою (після 2001, 2002 і 2004 років), а загалом 29-й титул разом, із яких 8 на турнірах Великого шолома.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2005 у тенісі